Николай Ефимович Зернов (1804—1862) — русский математик, заслуженный профессор Московского университета.

Биография 
Биографический словарь А. А. Половцова указывает, что он «родился  года в Москве, где отец его <Ефим Петрович (ум. 1825)> служил в почтамте». Однако новейшие исследователи уточняют место рождения — Ярославль. Первоначальное образование получил в Ярославском уездном училище, а затем в губернской гимназии, которую окончил с отличием. В 1819 году был принят в Демидовский лицей, но через год (в связи с переездом в Москву) поступил на отделение физических и математических наук Московского университета.

В письме к одному из своих родственников (просившему у него совета, дать ли сыну позволение поступить в Академию художеств) Зернов так рассказывал о своём поступлении в университет: 

По окончании в 1822 году университета со степенью кандидата Зернов, по рекомендации профессора математики , определился учителем в пансион Болдырева. В это же время ему представилась возможность занять место учителя в гимназии, но на первом же уроке оказалось, что 17-летнему учителю трудно было ладить с учениками, из которых многие были старше его. Зернов отказался от казённой службы, хотя после и жалел о том, так как через пять лет должен был принять такую же должность. В 1827 году он был удостоен степени магистра за диссертацию «Рассуждение о суточном и годовом движениях Земли» (, 1826) В том же 1827 году Зернов поступил учителем арифметики в Московский университетский благородный пансион и оставался там до преобразования его в 1830 году. В 1832 году был назначен учителем в Александринский сиротский институт и помощником астронома-наблюдателя при Университетской обсерватории.

В 1834 году, когда профессор П. С. Щепкин подал прошение об увольнении из университета, Зернов был выбран на его место адъюнктом. В письме к одному из своих близких Зернов сообщал об этом важном в его жизни событии: 

В следующем году Зернов утверждён в должности экстраординарного профессора. В 1837 году по защите диссертации: «Рассуждение об интеграции уравнений с частными дифференциалами» (, 1837) был удостоен степени доктора философии, а в 1842 году избран и утверждён в должности ординарного профессора. В 1845 году, кроме того, назначен цензором Московского цензурного комитета.

Сконструировал перископ.

Служба Зернова была отмечена следующими наградами: по университету — орденами Святой Анны 3-й (1845) и 2-й (1853) степени и по Александринскому институту — золотою табакеркой (1835), брильянтовым перстнем (1837) и единовременными денежными наградами. Заслуженный профессор Московского университета (1859).

Похоронен на Дорогомиловском кладбище, там же где и его отец Ефим Петрович, жена Елизавета Тимофеевна (?—1870) и сестра, Екатерина Ефимовна Залуговская (1806—1878); при его ликвидации перезахоронен на Ваганьковском (14 уч.).

Его дети: Александра (род. 10.05.1833), Надежда (род. 12.10.1834), Вера (род. 11.09.1838), Сергей (род. 27.06.1840), София (род. 15.10.1842), Дмитрий (26.10.1843—13.03.1917), Екатерина (род. 09.06.1849).

Сочинения 

Монографии
 Рассуждение о суточном и годовом движении Земли…  — : Тип. П. Кузнецова, 1826. — 77 с.
 Начальные основания арифметики…  — : Университетск. тип., 1827. — 96 с.
 Рассуждение об интеграции уравнений с частными дифференциалами.  — : Университетск. тип., 1837. — 128 с.
 Дифференциальное исчисление с приложением к геометрии… — : Университетск. тип., 1842. — 482 с. (Удостоено Академией наук половинной Демидовской премии.)

Статьи
 «Слово об усовершенствовании зрительных труб» Ломоносова, отрывок, перев. с лат. («Магазин Ест. Ист.» 1827 г., ч. III, № 1, стр. 31)
 «О причине холода и тепла» Ломоносова, перев. с лат. (ib.)
 «О пользе физико-математических наук», из Бругамовой речи, перев. с франц. (ib., 1829 г., № 3, стр. 142)
 «Об измерении градусов меридиана, особенно в России» (ib., 1830 г., ч. II, № 4, стр. 289)
 «О пространстве Российской империи» («Учен. Зап. Московск. у—та» 1833 г., № 11)
 «Изложение постепенного хода и настоящего состояния положительных сведений и мнений о явлениях света» (речь, М., 1833 г.)
 «Разбор рассуждения Коши о решении числовых уравнений и теории исключения» («Учен. Зап. Моск. у—та» 1836 г., № 11)
 «Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию» (речь, составленная для акта 1843 г.)
 «Разбор речи профессора Спасского» («Москвитянин»)
 «Разбор правил времяисчисления, принятого православною церковью Перевощикова» (ib.)
 «О математике-слепце» (ib.)
 «Разбор 1-й части курса Франкёра» («Телеграф»)
 «Опыт Фуко» («Московск. Вед.» 1851 г., № 62, 63)
 «Снаряд для исследования моря на больших глубинах» (ib., № 58)
 «Новое средство тушить пожар» (ib. 1852 г., № 88)
 «По поводу статьи „Пожар на пароходе «Австрия»“» (ib, 1856 г., № 135).

Им же составлены в «Биографическом словаре профессоров и преподавателей императорского Московского университета» (М., 1855) ряд биографий, в числе которых: Д. С. Аничков, В. К. Аршеневский, Ф. А. Жодейко, И. А. Иде, Г. И. Мягков, М. И. Панкевич, Т. И. Перелогов, А. П. Рогов, Д. П. Тростин, И. Фёдоров, П. С.Щепкин и своя собственная.

Смерть помешала ему закончить последний труд «Главные основания высшей алгебры», несколько листов которого уже были напечатаны.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Богомолов Н. В. Николай Ефимович Зернов (1804—1862) // Очерки о российских педагогах-математиках / Под ред. П. И. Самойленко. — М.: Высшая школа, 2006. — С. 115—119.
 
 
 
 
 
 Прудников В. Е. Николай Ефимович Зернов // Русские педагоги-математики XVIII—XIX веков. Пособие для учителей. — М.: Учпедгиз, 1956. — С. 358—384.

Ссылки 
 

Выпускники Ярославской гимназии
Персоналии:Демидовский юридический лицей
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Математики по алфавиту
Математики Российской империи
Математики XIX века
Заслуженные профессора Московского университета
Цензоры
Статские советники
Перезахороненные с Дорогомиловского кладбища
Похороненные на Ваганьковском кладбище